Święty Cyryk
 Saint-Cyr (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Saint-Cyr (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Saint-Cyr (Haute-Vienne) – francuska gmina w regionie Limousin
 Saint-Cyr (Vienne) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Saint-Cyr (Ardèche) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Saint-Cyr-l’École – francuska gmina w regionie Île-de-France
 École Spéciale Militaire de Saint-Cyr – akademia wojskowa; jedna z najbardziej prestiżowych francuskich uczelni wojskowych, którą ukończyli m.in. Karol de Foucauld, Philippe Pétain czy Charles de Gaulle; założona przez Napoleona w Fontainebleau, przez większość istnienia siedzibą jej było Saint-Cyr-l’École, obecnie jest nią Guer.